Браницкая — польская фамилия; женская форма фамилии . Известные носители:
 Браницкая, Александра Васильевна (в девичестве — Энгельгардт; 1754—1858) — племянница и любовница Григория Потёмкина.
 Браницкая, Елизавета Ксаверьевна (в замужестве — Воронцова; 1792—1880) — светлейшая княгиня, статс-дама.
 Браницкая, Катарина (в девичестве — Потоцкая; 1825—1907) — польская графиня герба Корчак, прославилась как коллекционер произведений искусства. См. также 
 Браницкие